Karka steht für:

 Karka (Berg), einen Berg im pakistanischen Hinduraj

Personen:

 Mykolas Karka (1892–1984), litauischer Dirigent und Komponist, Gründer von Musiktheater Panevėžys